В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Philadelphia 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг 6-0, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (переможниця)
 Відсутня
  Бетті Стеве (чвертьфінал)
  Трейсі Остін (чвертьфінал)

 Вірджинія Вейд (півфінал)
 Біллі Джин Кінг (фінал)
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)
 Керрі Рід (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Тур WTA 1978
1978